La Tribune ist der Titel folgender Zeitungen:
 La Tribune (Frankreich), französische Wirtschaftszeitung
 La Tribune (Québec), französischsprachige Tageszeitung in der kanadischen Provinz Québec